Ва́лли Ле́мбер-Бога́ткина (; 30 октября 1921, Тарту — 14 июня 2016) — эстонская художница, акварелист, художник-монументалист, иллюстратор книг для детей. Одно из её произведений — «Вирусская клятва». Заслуженный художник Эстонской ССР (1983), столичая премия деятелю культуры за 2011год., кавалер Белой звезды IV класса (2006), член Союза художников с 1944 года.

Биография 
Окончила высшее художественное промышленное училище по декоративному искусству (1940). Многократно выставлялась на персональных и коллективных выставках, как в Эстонии, так и во многих других странах. Одной из её учениц была Леа-Тути Лившиц. Её муж, Владимир Валерьянович Богаткин (1922—1971), был известным советским художником и рисовальщиком. Сыновья: Георг Богаткин — керамик, Владимир Богаткин — теле- и кинооператор, известный своими репортажами со многих Олимпиад.

Монументальные произведения 

 Панно из стеклянной мозаики «Идем на большой праздник» в Белом зале Национальной оперы «Эстония» (1950)
 Художественная композиция на фасаде спортивного холла в Таллине (1962)

Книги 

 Valli Lember-Bogatkina 12 akvarelli. 1970 (альбом акварелей).
 Valli Lember-Bogatkina. "Nii see oli". 2006. ISBN 9985-3-1317-8 (Так это было. Путевые зарисовки)

Примечания

Ссылки 
 [www.people.su/64343 Валли Лембер-Богаткина: биография]
 Художнице Валли Лембер-Богаткиной исполнилось 90 лет (видео)
 Портреты эстонцев
 Елена СКУЛЬСКАЯ. Валли ЛЕМБЕР-БОГАТКИНА
 Нелли КУЗНЕЦОВА. Музыка в красках
 Талант и жизнь… Фотография
 Lember-Bogatkina. Eesti Entsüklopeedia. Tallinn. 1990.

См. также 
 История культуры Эстонии (XX век и современность)

Заслуженные художники Эстонской ССР
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы Эстонии
Долгожительницы Эстонии